Ва́ртовская — река в России, в Александровском районе Томской области. Правый приток Оби. Длина реки составляет 159 км, площадь водосборного бассейна 975 км². 

По правому берегу реки — болота Междуречье и Сигайкуй с озером Иллипех, по левому — болото Озёрное с озёрами Лаксылъёнтарь, Играхъёнтарь, Большой Ёнтарь.

Напротив устья — остров Назинский. В 3 км ниже по течению Оби — село Назино.

Притоки 
(от истока)
 правый: Малая Ихнеяга
 левый: Малая Вартовская
 правый: Болотный Исток

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Васюган до впадения реки Вах, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Оби
Реки Александровского района Томской области